Средняя Якушка — село в Новомалыклинском районе Ульяновской области России. Административный центр Среднеякушкинского сельского поселения.

География 
Село находится в восточной части Левобережья, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Большой Авраль, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к юго-западу от села Новая Малыкла, административного центра района. Абсолютная высота — 71 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −13,8 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 131 день. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 406 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 145 дней.
Часовой пояс

История 
В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Средняя Якушкина, крещеных чуваш, вошла в состав Ставропольского уезда. 

В 1930 году в селе был организован колхоз «Дубравка». В марте 1958 года был принят Закон  «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций». В исполнении этого Закона была расформирована Новомалыклинская МТС, а на её базе был создан укрупненный колхоз, куда вошёл колхоз «Дубравка», который стал производственным участком № 2 колхоза «Родина». В 1975 году в селе было начато строительство межхозяйственного свиноводческого комплекса на 24 тыс. голов. Кроме самого комплекса был возведён целый городок из двухэтажных 16-ти квартирных домов, садик, школа, административное здание, стадион, были проложены асфальтные дороги, газифицировано не только свинокомплекс, но и всё село. В 1986 году свинокомплекс был объединён с колхозом «Родина».

Население 
В 1780 году 105 ревизских душ.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения чуваши составляли 43 % из 815 чел., русские — 35 %.

Достопримечательности 

 24 сентября 1967 года в селе торжественно открыт памятник землякам — 153 воинам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. 
 Сохранился объект культурного наследия (памятник истории и культуры) «Дом крестьянина Панкратова», построенный 1878 году.                                                                                                
 На северной окраине села расположен памятник природы «Утиное озеро», вытянутое в длину на 600 метров. Флора и фауна озера насчитывает 94 вида растений и 22 вида птиц.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Новомалыклинского района